Benjamin Constant, scrittore francese
 Benjamin Constant, politico brasiliano
 Benjamin Constant, comune brasiliano dello stato dell'Amazonas